Ellinor steht für:
 Ellinor (Kansas), Unincorporated Community in Chase County (Kansas), Kansas
 Ellinor Village (Florida), Ort in Ormond Beach, Florida
 Lake Ellinor, See in Manistee County, Michigan
 Ellinor Lake, See in Saskatchewan, Kanada
 Mount Ellinor, Berg (1814 m) in der Kette der Olympic Mountains im Mason County, Washington
 Ellinor (Vorname)

Siehe auch:
 Elinor